Роволон () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 4169 человек, плотность населения составляет 154 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 35030. Телефонный код — 049.

В коммуне совершается память 
 святого Мавра (Бастия, середина января)
 святого Иоанна Крестителя, (Карбонара, последние выходные июня)
 Пресвятой Богородицы, (Бастия, первая неделя августа)
 святителя Мартина Турского, (Карбонара, 11 ноября)

Ссылки